

Cinema 
L'impostore (Deceiver) – film del 1997 diretto da Jonas Pate

Musica 
Deceiver – album di Muslimgauze del 1996
Deceiver – album di Chris Thile del 2004
Deceiver – album dei The Word Alive del 2010

Pagine correlate 
The Deceiver